Лариса Кондраки () — канадский кинорежиссёр, сценарист и продюсер украинского происхождения. Её дебютный фильм, «Стукачка», был выпущен в 2011 году и получил шесть номинаций на премию «Джини» на 32-й церемонии вручения премии, включая за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Биография 
Родом из Торонто, Кондраки изучала английскую литературу и театральное искусство в университете Макгилла, а затем получила степень магистра искусств в кинорежиссуре в Колумбийском университете.

Она также сняла несколько эпизодов телесериала канала AMC «Ходячие мертвецы».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Канады
Сценаристы Канады
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники Школы искусств Колумбийского университета
Выпускники Колумбийского университета